Division II i fotboll 1926/1927, som var upplagan av Division II i fotboll säsongen 1926/1927, bestod av fem serier, ett innehållande åtta lag, tre med tio lag och en serie innehållande tolv lag. Endast lag i fyra av dessa serier kunde gå upp i Allsvenskan (lag från Norrland fick inte spela i Allsvenskan).

Serier

Uppsvenska Serien 
Sandvikens IF vann serien. De fick dock inte kvala till Allsvenskan då det var förbehållet vinnarna från de sydligare serierna. Inget lag åkte ur serien då den skulle utökas till nio lag. Upp till säsongen 1927/28 kom Söderhamns Skärgårds IF.

Mellansvenska Serien 
IK City vann serien och gick vidare till kval till Allsvenskan. Serien skulle minskas till tio lag säsongen därpå vilket medförde att inget lag gick upp medan två lag åkte ur. IK City gick inte upp till Allsvenskan efter kvalspelet.

Östsvenska Serien 
Djurgårdens IF vann serien och gick vidare till kval till Allsvenskan. Eftersom serien skulle skäras ner till nio lag flyttades Stockholms BK och Mariebergs IK ner till division III och ersattes endast av IF Vesta. Djurgårdens IF segrade i kvalet till Allsvenskan och gick upp och ersattes av Westermalms IF som åkte ur Allsvenskan.

Västsvenska Serien 
Skara IF gick till kvalspelet till Allsvenskan, de gick dock inte upp. Två lag åkte ur och eftersom serien skulle utökas till tolv lag så gick tre lag upp samtidigt som IFK Uddevalla tillkom från Allsvenskan. Vänersborgs IF och IK Ymer åkte ner till division III och upp gick IFK Borås, IFK Åmål och IK Ymer.

Sydsvenska serien 
Stattena IF vann serien och gick vidare till kval till Allsvenskan. Två lag flyttades ner och eftersom serien skulle utökas till elva lag och Stattena IF vann kvalet till Allsvenskan så flyttades fyra lag upp. IFK Kristianstad, Kalmar FF, Landskrona IF och Varbergs BoIS uppflyttades.

Noterbart är att IS Halmia kom före Halmstads BK på målkvot (vilket användes istället för målskillnad fram till början av 1940-talet) och det var minsta möjliga marginal som skilde lagen åt. Halmia fick 1,681 mot Halmstads 1,680.

Kvalspel

Kval till Allsvenskan 

Djurgårdens IF och Stattena IF till Allsvenskan medan IK City och Skara IF kvar i Division II.

Referenser

Källor 

1926 i Sverige
1927 i Sverige
1926/1927
Fotbollssäsongen 1926/1927